Населённые пункты Тульской области в районах (от Л до Я)

Численность сельских населения населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Районы

Ленинский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Ленинского района и города областного подчинения Тулы образован городской округ город Тула.

Новомосковский (город Новомосковск)

Одоевский

Плавский

Суворовский

Тёпло-Огарёвский

Узловский

Чернский

Щёкинский

Ясногорский

См. также 
Населённые пункты Тульской области в районах (от А до К)

Примечания 

Тульская область